Islands fodboldlandshold () er det nationale fodboldhold i Island, og landsholdet bliver administreret af Knattspyrnusamband Íslands. Holdet deltog for første gang i en slutrunde ved EM i fodbold 2016 i Frankrig. De opnåede at komme til kvartfinalerne, hvor de blev slået ud af EM, da Frankrig vandt 5-2 i den mest målrige kamp ved EM, når der ses bort fra straffesparkkonkurrencerne.

Siden 2020 har den tyske virksomhed Puma været tøjsponsor for landsholdet.

Statistik

Statistik for EM i fodbold

Statistik for VM i fodbold

Flest kampe og mål

Flest kampe 
Pr. 11. juni 2017 er Islands 20 spillere med flest landskampe følgende:

Note: Nogle uofficielle kampe er talt med for nogle spillere, som spillede på landsholdet før 1990, da disse tælles med af Islands Fodboldforbund.

Med fed skrift: spillere der stadig er aktive og tilgængelige for landsholdet.

Topscorere 
Pr. 11. juni 2017 er Islands 20 spillere med flest scorede mål følgende:

Note: Nogle uofficielle kampe er talt med for nogle spillere, som spillede på landsholdet før 1990, da disse tælles med af Islands Fodboldforbund.

Med fed skrift: spillere der stadig er aktive og tilgængelige for landsholdet.

Seneste resultater

2019

2020 

 Forklaring

Spillere

Aktuel trup 
Følgende 23 spillere blev udtaget til Kvalifikation til VM i fodbold 2018 kampen mod  den 6. oktober og  den 9. oktober 2016.
Antal kampe og mål er opdateret den 6. Juni 2022.

 Nylige indkald til landsholdet 
Følgende spillere er blevet indkaldt til Islands fodboldlandshold indenfor de seneste 12 måneder.Noter:''
 INJ = Trak sig på grund af skade.

Referencer 

Fodboldlandshold i Europa
Fodboldlandshold